Bei den XXI. Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver fanden zwei Wettbewerbe im Curling statt, je einer für Männer und Frauen. Austragungsort war das Hillcrest Centre im Stadtteil Riley Park–Little Mountain.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Qualifikation 
Für beide Turniere wurden neun der zehn Startplätze auf Basis eines Punktesystems vergeben, das die Ergebnisse der Weltmeisterschaften der Jahre 2007, 2008 und 2009 berücksichtigte. Die beiden kanadischen Curlingteams waren als Gastgeber automatisch qualifiziert. Großbritannien erhielt die Punkte der schottischen Nationalteams, die bei Olympischen Spielen nicht eigenständig startberechtigt sind, zugeschrieben. Das Punktesystem gewichtete die Ergebnisse der vergangenen drei Weltmeisterschaften gleich stark. Dabei erhielt der Weltmeister jeweils 14 Punkte, der unterlegene Finalist 12, der Drittplatzierte 10, der Viertplatzierte 9 – bis zum Zwölftplatzierten, der einen Punkt bekam.

Zeichenerklärung 
 Das Hammersymbol bedeutet das Recht des letzten Steins im ersten End.
 X in der Tabelle weist auf nicht oder nicht zum Ende gespielte Ends hin, da eine Mannschaft aufgegeben hat.

Turnier der Frauen

Teams 

(S) = Skip
1. Stella Heiß und Corinna Scholz spielen abwechselnd auf der Position des Lead.

Round Robin

Finalphase 

Halbfinale: 25. Februar 2010, 09:00 Uhr

Spiel um Platz 3: 26. Februar 2010, 09:00 Uhr

Finale: 26. Februar 2010, 15:00 Uhr

Endstand

Turnier der Männer

Teams 

1. Ulrik Schmidt war der Skip, spielte aber als Third und Johnny Frederiksen spielte als „Fourth“ die Steine des Skips.
2. Markus Eggler war der Skip, spielte aber als Second und Ralph Stöckli spielte als „Fourth“ die Steine des Skips.
3. Das Team der USA führte nach Draw 5 einen ungewöhnlichen Wechsel ihres Skips durch; dabei wurde der enttäuschende John Shuster durch den Ersatzspieler Chris Plys ersetzt.

Round Robin 

Draw 1: 16. Februar 2010, 09:00 Uhr

Draw 2: 16. Februar 2010, 19:00 Uhr

Draw 3: 17. Februar 2010, 14:00 Uhr

Draw 4: 18. Februar 2010, 09:00 Uhr

Draw 5: 18. Februar 2010, 19:00 Uhr

Draw 6: 19. Februar 2010, 14:00 Uhr

Draw 7: 20. Februar 2010, 09:00 Uhr

Draw 8: 20. Februar 2010, 19:00 Uhr

Draw 9: 21. Februar 2010, 14:00 Uhr

Draw 10: 22. Februar 2010, 09:00 Uhr

Draw 11: 22. Februar 2010, 19:00 Uhr

Draw 12: 23. Februar 2010, 14:00 Uhr

Tie-Breaker 
Mittwoch, 24. Februar, 14:00

Finalphase 

Halbfinale: 25. Februar 2010, 14:00 Uhr

Spiel um Platz 3: 27. Februar 2010, 09:00 Uhr

Finale: 27. Februar 2010, 15:00 Uhr

Endstand

Weblinks 

 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 27,2 MB)

Curling
2010
Curling 2010
Sportveranstaltung in Vancouver
Curling (Kanada)